«Сильный Ганс» () — сказка братьев Гримм о приключениях могучего юноши, освободителя своей матери от разбойников и своей будущей невесты от злого карлика. В сборнике сказок братьев Гримм находится под номером 166, по системе классификации сказочных сюжетов Aарне-Томпсона представлена номерами 650 A, 301

Сюжет 
Мать с двухлетним сыном Гансом похищают в лесу разбойники, атаман обещает, что ей не причинят зла, если она согласится вести хозяйство в их пещерном жилище. Подросший двенадцатилетний сын избивает дубиной пьяную шайку, и возвращается вместе с матерью в отцовский дом. Пожив какое-то время с родителями, он уходит постранствовать, а, обладая от природы огромной силой, берёт с собой дорожный посох два с половиной пуда весом.

По пути юноша встречает человека, крутящего сосну как обычный канат. Назвал его Закруткой, и взял с собой. Спустя некоторое время встретился им человек, кулаком дробящий скалу. Назвал Ганс того Дробилой и позвал в спутники. Дошли они до заброшенного замка, где на Ганса бросился кабан, которого тот сразил своим посохом с одного удара. Поселились товарищи с замке и условились поочерёдно по двое ходить на охоту, а один бы варил в это время мясо по девять фунтов на каждого. Первым выпало остаться Закрутке. Тут объявился у замка карлик, который избил Закрутку, но тот ничего не сказал товарищам. То же самое повторилось с Дробилой. Ганс же смог одержать верх и сам побил злого человечка, причём заметил лесную пещеру, в которой укрылся карлик.

Об инциденте Ганс рассказал своим друзьям, затем они взяли корзину и толстый канат, и спустили юношу на дно пещеры. Там томилась в цепях прекрасная королевская дочь, которую похитил граф-злодей и посадил карлика стеречь. Убив карлика, Ганс посадил красавицу в корзину, и дал сигнал товарищам наверху. После того как королевну подняли, настала очередь Ганса, но тот решил подстраховаться и положил в корзину вместо себя палицу: «Они уж выказали своё лукавство в том, что ничего не сказали мне о карлике, кто их знает, что теперь у них на уме». И действительно, как только корзина поднялась до середины высоты, бесчестные товарищи сбросили её вниз. Спустя время, Ганс снял с руки мертвого карлика кольцо, владельцу которого подчинялись воздушные духи. Духи доставили Ганса на корабль, плывший с его бывшими спутниками и освобождённой красавицей. Выбросив Закрутку с Дробилой за борт, Ганс привёз красавицу к своим родителям, где с ней и обвенчался. «И веселью их конца не было».

Источники и анализ сюжета 
Согласно примечаниям братьев Гримм, ими была использована сказка Карла Рудольфа Хагенбаха о Вильгельме Вакернагеле. Они также сравнивают с ней другую сказку из своего сборника — «Земляной человечек» (KHM 91) и другие предания, причем подробности всегда отличаются, но общим во всех сюжетах является сверхъестественная сила главного героя, которая подобна силе Зигфрида, персонажа германо-скандинавской мифологии.

Другие сказки братьев Гримм с участием юноши, носящем имя «Ганс»: Смышлёный Ганс, Ганс-Игрок, Счастливый Ганс, Ганс женится, Ганс-ёжик, Железный Ганс, Умный слуга. О сокровищах в пещере упоминается в сказках Зимели-гора, Беляночка и Розочка; сродни также аллегория Платона «Миф о пещере».

Интерпретации 
Карл-Хайнц Маллет с позиции психоанализа интерпретирует пещеру как полость матки, атамана разбойников как отца, спрятанную Гансом дубину — как Эдипов комплекс; Закрутка, Дробила и карлик толкуются как мастурбация, оборонительный инстинкт и незрелая сексуальность. Символическая начальная композиция из атамана, разбойничьего вертепа и матери повторяется затем в отце и доме, в кабане, а также в карлике, его пещере и деве.

См. также 

 Сказки братьев Гримм

Примечания

Литература 

  Grimm, Brüder. Kinder- und Hausmärchen. Vollständige Ausgabe. Mit 184 Illustrationen zeitgenössischer Künstler und einem Nachwort von Heinz Rölleke. S. 700—706. 19. Auflage, Artemis & Winkler Verlag, Patmos Verlag, Düsseldorf und Zürich 1999, ISBN 3-538-06943-3)
  Grimm, Brüder. Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm. Mit einem Anhang sämtlicher, nicht in allen Auflagen veröffentlichter Märchen und Herkunftsnachweisen herausgegeben von Heinz Rölleke. Band 3: Originalanmerkungen, Herkunftsnachweise, Nachwort. S. 257, 506. Durchgesehene und bibliographisch ergänzte Ausgabe, Reclam-Verlag Stuttgart 1994, ISBN 3-15-003193-1)
  Uther, Hans-Jörg: Handbuch zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. de Gruyter, Berlin 2008. S. 346—347., ISBN 978-3-11-019441-8)
  Lox, Harlinda: Starker Hans. In: Enzyklopädie des Märchens. Band 12. S. 1179—1185. Berlin, New York, 2007.

Сказки братьев Гримм